Вахруши — название населённых пунктов:

Россия 
 Вахруши — деревня в Немском районе Кировской области.
 Вахруши — посёлок городского типа в Слободском районе Кировской области.
 Вахруши — деревня в сельском поселении Ленинское Слободского района Кировской области.
 Вахруши — деревня в Сунском районе Кировской области.
 Вахруши — деревня в Очёрском районе Пермского края.